Schutzengelkirche (Kirche zu den heiligen Schutzengeln) ist eine Bezeichnung für bestimmte Engelkirchen. Das Patrozinium der heiligen Schutzengel tragen unter anderem folgende Kapellen und Kirchen:

Deutschland 
 Schutzengelkapelle Aremberg, Eifel
 Kirchengemeinde „Hl. Schutzengel“, Berlin-Britz
 Schutzengelkirche (Brühl)
 Kirche „Zu den Heiligen Engeln“, Burghausen
 Kirche „Zu den Hl. Schutzengeln“ Castrop-Rauxel (Frohlinde)
 Kirche „Zu den Hl. Schutzengeln“, Dattenberg (Linz/Rhein)
 Kirche „Zu den heiligen Engeln“, Durchhausen
 Pfarrkirche zu den Hl. Schutzengeln in Eichenau
 Schutzengelkirche in Eichstätt
 Kirche „Zu den hl. Engeln“, Haiger-Fellerdilln
 Hl. Schutzengel (Frillendorf), Essen-Frillendorf
 Pfarrkirche Hl. Schutzengel und St. Jakobus Major in Gaukönigshofen
 Schutzengelkapelle (Gissigheim)
 Pfarrkirche Hl. Schutzengel in Gräfendorf
 Kirche Hl. Schutzengel in Greimeltshofen, im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kirche „Zu den Heiligen Schutzengeln“, Greven-Schmedehausen
 Schutzengelkirche, Halsbach
 Hl. Schutzengel (Hambühren)
 Pfarrgemeinde „Zu den heiligen Engeln“, Hannover-Kirchrode
 Schutzengelkirche, Heimbach (Landkreis Birkenfeld)
 Kirche „Hl. Schutzengel“, Auerbach-Loh (Pfarramt Auerbach)
 Kirchengemeinde „Zu den heiligen Schutzengeln“, Hennigsdorf
 Schutzengelkapelle in Herresbach
 Pfarrkirche „Zu den hl. Schutzengeln“, Heustreu/Rhön
 Kapelle „Zu den Hl. Schutzengeln“, Hohenleimbach
 Zu den heiligen Schutzengeln (Juist)
 Kapelle „Hl. Schutzengel“, Kirchhaslach-Greimeltshofen
 Kirche „Hl. Schutzengel“, Krefeld-Oppum
 Kirche „Hl. Schutzengel“, Kurtscheid
 Schutzengelkapelle Lindenfels, Ortsteil Seidenbuch
 Schutzengelkapelle (München), Stadtteil Denning
Kirche „Zu den heiligen Engeln“ (München), Stadtteil Obergiesing
 Schutzengelkapelle, Neunheim
 Zu den Hl. Schutzengeln, Nürnberg-Muggenhof
 Schutzengelkirche, Stappenbach
 Schutzengelkirche in Straubing
 Schutzengelkirche (Schaffhausen (Saar))
 Schutzengelkapelle, Weiler-Niederelz

Italien 
 Oratorio dell’Angelo Custode, Palermo
 Santi Angeli Custodi a Città Giardino, Rom
 Chiesa dell’Angelo Custode, Tirano

Österreich 
Oberösterreich
 Filialkirche Kumpfmühl

Niederösterreich
 Pfarrkirche Gänserndorf

Steiermark
 Schutzengelkirche (Graz), Stadtbezirk Eggenberg
 Pfarrkirche Leoben-Hinterberg
 Klosterkirche Schwanberg

Tirol
 Schutzengelkirche, Innsbruck-Pradl
 Schlickeralmkapelle

Wien
 Paulanerkirche (1040) der Pfarrgemeinde Wieden-Paulaner (in der Pfarre zur Frohen Botschaft, Wien 4 mit 5)

Schweiz 
 Schutzengelkapelle Baar ZG
 Schutzengelkapelle St. Gallen
Schutzengelkapelle Würenlingen
 Schutzengelkapelle Zug

Siehe auch 
 Kirche zu den heiligen Engeln
 Kloster Heilig Schutzengel (Burghausen)

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)